WWF Light Heavyweight Championship było tytułem mistrzowskim profesjonalnego wrestlingu promowanym przez federację World Wrestling Federation. Tytuł był broniony przez wrestlerów wagi lekkiej z maksymalną wagą 97 kg (przez dezaktywacją zwiększono limit do 100 kg).

Historia 
WWF Light Heavyweight Championship był na początku wprowadzony w Japonii w turnieju, który zakończył się pokonaniem Grana Hamady przez Perro Aguayo, stając się jego pierwszym właścicielem. Jeszcze tego samego roku migrowało do wschodnich terenów Stanów Zjednoczonych oraz do Meksyku, w którym pozostał aż do 1996, gdzie powrócił do Japonii jako część federacji New Japan Pro Wrestling. Od 4 sierpnia 1996, tytuł stał się częścią innego tytułu, który istniał pod nazwą "J-Crown", a składał się z aż ośmiu tytułów wagi lekkiej. 5 listopada 1997, J-Crown został zdezaktywowany wraz z Light Heavyweight Championship i powędrował do Stanów Zjednoczonych, gdzie WWF postanowiło przywrócić owo mistrzostwo dla swojego rosteru. Od 3 listopada do 7 grudnia odbywał się 8-osobowy turniej wyłaniający pierwszego mistrza w federacji, który wygrał Taka Michinoku.

Turniej w 1997 

Notki:
1 
2 
3

Dezaktywacja tytułu 
W marcu 2001, World Wrestling Federation zakupiło World Championship Wrestling (WCW). Kilka miesięcy później nastąpiła inwazja wrestlerów WCW, która zakończyła się na Survivor Series 2001. Na tej samej gali, WWF Light Heavyweight Championship zostało porzucone na rzecz WCW Cruiserweight Championship, któremu później zmieniono nazwę na WWF Cruiserweight Championship. Pół roku później zmieniono na WWE Cruiserweight Championship ze względu na przemianowanie World Wrestling Federation na World Wrestling Entertainment. Tytuł był broniony do września 2007.

Zobacz też 
 Lista posiadaczy WWF Light Heavyweight Championship
 WWE Cruiserweight Championship

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia tytułu na stronie WWE
 Wrestling-Titles.com: WWF World Light Heavyweight Title
 Wyniki turnieju 1997

Tytuły mistrzowskie w WWE